Ильген:

 Ильген, Генрих (1650—1728) — немецкий дипломат.
 Ильген, Карл Давид (1763—1834) — немецкий педагог.
 Ильген, Христиан Фридрих (1786—1844) — историк церкви.
 Ильген, Макс (1894—1943) — немецкий военачальник.